Богородская Репьёвка — село в Мокробугурнинском сельском поселении Цильнинского района Ульяновской области.

География 
Село расположено в 39 км от областного центра Ульяновск, в 10 км на северо-востоке от районного центра Большое Нагаткино и в 4 км от железнодорожной станции Цильна.

История 
Село возникло в 1675 году на пожалованной земле синбиренину Максиму Сергеевичу Репьёву, недалеко от оврага Крутец и первоначально именовалось по его названию сельцо Крутец.

В 1708 году сельцо вошло в состав Симбирского уезда Казанской губернии (1708—1781).

В 1780 году село Богородское Репьевка Крутец тож вошло в состав Симбирского уезда Симбирского наместничества.

В 1796 году — в Симбирской губернии.

В 1803 году помещиком Василием Борисовичем Бестужевым была построена каменная церковь (не сохранилась); в 1889—1893 гг. к нему пристроены новая каменные трапеза и колокольня на средства церк.-прих. попечительства и прихожан. Престолов два: главный — в честь Казанской иконы Божьей Матери, в трапез — во имя Святителя и Чудотворца Николая. При церкви построена деревянная усыпальница; церк.- приход. попечительство существует с 1869 года. В с. Репьёвке начальное одноклассное училище.

В 1861 году, при отмене крепостного права в России, рядом находившиеся деревни Матрутина и Русиновка исчезли: крестьяне получили надел при с. Репьёвке и переселились туда, а на их месте образовались помещичьи усадьбы.

С апреля по сентябрь 1867 года, князь Николай Николаевич Ухтомский, для опытов предоставил свои земли в районе Репьёвки, на которых проводил исследования ученик Менделеева — Климент Аркадьевич Тимирязев. Впоследствии им была написана статья о приборе по изучению фотосинтеза, использованная в докладе на I съезде естествоиспытателей в С.-Петербурге (1868).

По инициативе И. Н. Ульянова в 1873 году было открыто смешанное училище. Новое здание для него было построено в 1875 году.

В 2005 году село вошло в состав Мокробугурнинского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
 В селе установлен памятник воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.
 Родина поэта и прозаика Н. С. Краснова (1924—2010).

Галерея

Литература 

 Т. Г. Масленицкий / Топографическое описание Симбирского наместничества за 1785 г.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 201.
 Н. Баженов СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОБОРОВ, МОНАСТЫРЕЙ, ПРИХОДСКИХ И ДОМОВЫХ ЦЕРКВЕЙ СИМБИРСКОЙ ЕПАРХИИ ПО ДАННЫМ 1900 ГОДА (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.
 П. Мартыновъ. Селенія Симбирскаго уѣзда. Матерьялы для исторіи Симбирскаго дворянства и частнаго землевладѣнія в Симбирском уѣздѣ. — Симбирскъ: Изданіе Симбирской Губернской Ученой Архивной Комиссіи, 1903. — 334 + 198 + 67 + 3 + XIII с. (pdf). — Разделы I-XV, стр. 1-295: 240 pdf pages

Примечания 

Населённые пункты Цильнинского района